Onderdistrict in Indonesië
 Temuireng (Jatinom), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Temuireng (Petarukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Temuireng (Dawar Blandong), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java